Folgende Listen von Sparkassen wurden erstellt:

 Liste der Sparkassen in Deutschland
 Liste der Sparkassen in Österreich
 Liste der Sparkassen in Spanien